Уильям Драммонд (): Драммонд, Уильям (1585—1649) — шотландский поэт школы Спенсера.
 Драммонд, Уильям (1617—1688) — шотландско-английский и русский военный и государственный деятель.
 Драммонд, Уильям Генри (1854—1907) — канадский поэт.
 Драммонд, Уильям Юджин (1876—1946) — чикагский архитектор, работавший в провинциальном стиле.
 Драммонд, Билл (род. 1953) — шотландский музыкант, мэтр электронного рока и один из основателей хит-дуэта The KLF.